ТЕС Koudiet Eddraouch – теплова електростанція на північному сході Алжиру, розташована на узбережжі Середземного моря у трьох десятках кілометрів на схід від Аннаби, на протилежному боці затоки Аннаба.

Створену за технологією комбінованого парогазового циклу станцію ввели в експлуатацію у 2012. Вона стала одним з багатьох електроенергетичних об’єктів, що споруджувались в Алжирі на початку 21 століття для подолання наростаючого енергодефіциту. ТЕС належить двом державним компаніям – електроенергетичній Sonelgaz та нафтогазовій Sonatrach, котрі замовили її генеральному підряднику Iberdrola Ingenieria y Construccion у 2008 році. При цьому основне обладнання постачила компанія General Electric, яка обладнала кожен із трьох блоків газовою турбіною типу 9FB. Останні через котли-утилізатори виробництва південнокорейської Doosan живлять по одній паровій трубіні. Потужність одного енергоблоку становить 400 МВт.

Примітки 

Koudiet Eddraouch
Koudiet Eddraouch